Адамовський, жіноча форма Адамовська:

 Адамовський Андрій Григорович (1962) — український бізнесмен, меценат, колекціонер сучасного мистецтва, співзасновник Фонду українського авангардного мистецтва, засновник Центру сучасного мистецтва М17, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу, співпрезидент Координаційної ради єврейських організацій та общин України «Ваад», член Наглядової ради Єврейської конфедерації України та член Наглядової ради єврейської студентської організації «Гілель»
 Адамовський Джозеф (, 4 липня 1862, Варшава — 8 травня 1930, Кембридж (Массачусетс)) — американський віолончеліст польського походження
 Злата Адамовська (1959) — чеська кіноакторка
 Адамовська Марія (1890—1968) — українська літераторка, громадська діячка
 Адамовський Микола Григорович (1947) — український учений, перший проректор Національного лісотехнічного університету України, Заслужений працівник освіти України
 Адамовський Олег Олегович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно).
 Адамовський Тімоте ( 24 березня 1857–1943) — американський скрипаль польського походження

Польські прізвища
Українські прізвища